Тимофе́й Шевче́нко: Шевченко, Тимофей Андреевич (1907—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Тимофей Вадимович (известен как Тима Брик; 1986—2016) — музыкальный продюсер, певец, PR-директор звёзд российского шоу-бизнеса.